POR steht für:
 Place of Refuge, Notliegeplatz oder Nothafen in der Seefahrt
 Polizeioberrat
 Polizei- und Ordnungsrecht
 Olympischer (IOC) und FIFA-Ländercode für Portugal
 Power On Reset
 Point of Replacement oder Point of Reordering, in der Materialwirtschaft
 Flughafen Pori (IATA-Code) in Finnland

Por steht für:
 Por (Armenien), Weiler in Wajoz Dsor, Armenien
 Por, Fluss in Polen

por steht für:
 Portugiesische Sprache (ISO-639-3-Code)

Abkürzung